Mantuanus steht für:

 Baptista Mantuanus (1447–1516), italienischer Dichter und Humanist, siehe Battista Mantovano
 lateinischer Name einer Diözese der römisch-katholischen Kirche, siehe Bistum Mantua